Ludwigsdorf  ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 einen Ortsteil der Stadt Görlitz in Sachsen, siehe: Ludwigsdorf (Görlitz)
 einen Ortsteil der Gemeinde Ihlow (Ostfriesland) im Landkreis Aurich in Niedersachsen, siehe: Ludwigsdorf (Ihlow)
 einen Ortsteil der Gemeinde Wald-Michelbach im Kreis Bergstraße in Hessen
 einen Ortsteil der Gemeinde Lelkendorf im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern

in Österreich:
 Ludwigsdorf (Gemeinde Zeillern), Ortsteil in der Marktgemeinde Zeillern, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

in Namibia
 Windhoek-Ludwigsdorf, ein Stadtteil von Windhoek

in Polen
 Biadacz (Kluczbork) (ehemals Ludwigsdorf im Landkreis Kreuzburg, Oberschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Oppeln
 Bojanice (ehemals Ludwigsdorf im Landkreis Schweidnitz, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Świdnica (Landgemeinde)
 Bystre (ehemals Ludwigsdorf im Landkreis Oels, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Oleśnica (Landgemeinde)
 Charbielin (Głuchołazy) (ehemals Ludwigsdorf im Landkreis Neisse, Oberschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Oppeln
 Chmielno (ehemals Ludwigsdorf im Landkreis Löwenberg, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Lwówek Śląski
 Chromiec (ehemals Ludwigsdorf im Landkreis Hirschberg, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Gmina Stara Kamienica
 Chrośnica (Jeżów Sudecki) (ehemals Ludwigsdorf im Landkreis Goldberg, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Gmina Jeżów Sudecki
 Kałądek (ehemals Ludwigsdorf im Landkreis Scharnikau, Wartheland), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Gmina Wieleń
 Łodwigowo (ehemals Ludwigsdorf im Landkreis Osterode, Ostpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Łodygowo (ehemals Ludwigsdorf im Landkreis Rosenberg, Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren; siehe Gmina Kisielice
 Ludwikowo, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen (ehemals Ludwigsdorf im Landkreis Schrimm, Wartheland); siehe Gmina Mosina
 Ludwikowice Kłodzkie (ehemals Ludwigsdorf im Landkreis Glatz, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien

in Rumänien
 Giulești (deutsch: Ludwigsdorf; ungarisch: Máragyulafalva), eine Ortschaft im Kreis Maramureș; siehe  Giulești (Maramureș)
 Cârlibaba Nouă (deutsch: Ludwigsdorf; ungarisch: Lajosfalva), eine Ortschaft im Kreis Suceava; siehe Cârlibaba
 Logig (deutsch: Ludwigsdorf; ungarisch: Szászludvég), eine Ortschaft im Kreis Mureș
in Tschechien
 Ludvíkov (deutsch: Ludwigsdorf), ein Ortsteil in der Region Kraj Vysočina, Bezirk Žďár nad Sázavou; siehe Ludvíkov (Velká Bíteš)
 Ludvíkov (deutsch: Ludwigsdorf), ein Ortsteil in der Region Kraj Vysočina, Bezirk Havlíčkův Brod; siehe Úsobí

Siehe auch:
 Frankenberg und Ludwigsdorf